ТКР — многозначная аббревиатура:
 ТКР — тепловой коэффициент расширения
 ТКР — термокаталитический реактор
 ТКР — Т-клеточный рецептор
 ТКР — турбокомпрессор
 ТКР — тяжёлый крейсер

См. также 
 ТКРД — турбокомпрессорный реактивный двигатель
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей